Straja ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Straja (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava

 Straja (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Straja (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Straja (Căpușu Mare), Dorf im Kreis Cluj
 Straja (Cojocna), Dorf im Kreis Cluj
 Straja (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Straja (Neamț), Dorf im Kreis Neamț